Słodki listopad (film 1968)
 Słodki listopad (film 2001)